Das Iowa IndyCar 300 2022 (offiziell Hy-Vee Salute to Farmers 300 presented by Google) auf dem Iowa Speedway fand am 24. Juli 2022 statt und ging über eine Distanz von 300 Runden à 1,408 km. Es war der 12. Lauf zur IndyCar Series 2022.

Bericht 

Auch beim zweiten Rennen am gleichen Wochenende startete Will Power (Team Penske) aus der Pole Position und führte das Fahrerfeld anfangs an. Die Verfolger konnten mit dem Tempo von Power und dessen Teamkollegen Josef Newgarden nicht mithalten. Den ersten Boxenstopp absolvierten die Beiden unter Grün, Power und Newgarden kamen in der gleichen Runde herein. Beim Rausfahren drückte Power seinen Kontrahenten beinahe in die Boxenmauer. So verteidigte er seine Führung bis in die 84. Runde, dann ging Newgarden auf der Innenbahn vorbei. Nach einem Unfall von Kyle Kirkwood (A. J. Foyt Enterprises) folgten die zweiten Boxenstopps unter Gelb. Beim Restart kam Power nicht an Newgarden vorbei und musste sich gegen Pato O’Ward (Arrow McLaren SP) verteidigen. Die dritten Stopps folgten unter Grün, O’Ward kam dabei an Power vorbei und lag auf dem zweiten Platz. Newgarden schien, wie schon am Vortag, der sichere Sieger zu werden. Doch in der 235. von 300 Runden drehte sich Newgarden und schlug mit dem Heck voran hart in die Auẞenmauer des Ovals ein. O’Ward erbte die Führung und gewann das Rennen vor Power und Scott McLaughlin (Team Penske). Der siebenfache NASCAR-Meister Jimmie Johnson (Chip Ganassi Racing) realisierte sein bestes IndyCar-Resultat mit dem fünften Rang, hinter seinem Teamkollegen Scott Dixon. In der Meisterschaftstabelle schrumpfte der Vorsprung von Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing), nach seinem sechsten Platz in Iowa, weiter. Ericsson führte mit acht Punkten Vorsprung auf Power die Meisterschaft an nach den zwei Rennen auf dem Iowa Speedway.

Klassifikationen

Qualifying / Start

Endergebnis 

(R)=Rookie / Gelb insgesamt für 26 Rd.

Weblinks 
 Offizielle Website der IndyCar Series
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2022
Rennen der IndyCar Series 2022
Sportveranstaltung in Newton (Iowa)
Sportveranstaltung in Iowa
Motorsportwettbewerb in den Vereinigten Staaten